Cristo Rei (auch Christo Rei, „Christkönig“) bezeichnet:

 Cristo Rei (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt der Gemeinde Dili in Osttimor
 Cristo Rei (Dili), eine Christusstatue in Dili, Osttimor
 Cristo Rei (Almada), eine Christusstatue in Almada, Portugal
 Cristo Rei (Garajau), eine Christusstatue in Garajau auf Madeira, Portugal
 Cristo Rei (Lubango), eine Christusstatue in Lubango, Angola

Siehe auch: 
 Christkönig
 Cristo Redentor (Rio de Janeiro), umgangssprachlich gelegentlich auch Cristo Rei